Albert Beier (1900-1972) – calciatore tedesco
Grete Beier (1885-1908) – assassina tedesca
Heike Beier (1983) – pallavolista tedesca
Max Beier (1903-1979) – entomologo e aracnologo austriaco
Roswitha Beier (1956) – ex nuotatrice tedesca